Volckmer ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Volckmer (* 1987), deutsch-britische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Volkmer